Носовцы — название населённых пунктов на Украине:

 Носовцы — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Носовцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.